Jannah ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Jannah (eigentlich Denise Johanna Zeefuik; * 1956), niederländische Sängerin

Jannah steht für:

 Dschanna, arabischer Name des Paradieses im Islam

Siehe auch:
 Janna